Валерий Иващенко
 Иващенко, Валерий Владимирович (1956) — политический деятель
 Иващенко, Валерий Владимирович